«Мо́нк» (, ) — станция Монреальского метрополитена на . Между станциями «Ангриньон» и «Жоликёр». Обслуживается . Расположена в  , в  микрорайоне . Открыта 3 сентября 1978 года.

История 
«Монк» — станция мелкого заложения. Построена по проекту архитектурного бюро Блэс и Беланджер, который включал большую скульптурную композицию «Кирка и лопата» работы . Две гигантские статуи рабочих, строящих станцию метро, ​​должны были сопровождаться третьей — статуей бригадира, которая была сочтена излишней и отклонена.

Станция также имеет много балконов с видом на платформы, расположенные ниже, однако балконы были закрыты для обеспечения безопасности людей с нарушениями зрения.

Название станции ведёт происхождение от . Есть версия, что он был назван в честь одного из членов семьи Монк. Несколько представителей этой фамилии занимали высокопоставленные должности в государственных органах и были политиками. Самым известным из них является сэр , который в 1776 году был назначен генеральным прокурором провинции Квебек. Он также был судьей, подчинённым , а затем главным судьёй судебного округа Монреаля.

Однако выбор названия для бульвара может относится к тому факту, что в 1899 году адвокаты  и  с партнёрами приобрели землю у семьи Дэвидсон с целью сделать её частью городской застройки; позднее здесь образовался  . Застройщиками была проложена магистраль, которая называлась улицей Дэвидсон; в 1911 году она стала называться бульваром Монк.

Рядом 
Рядом со станцией располагаются , Клиника Виль-Эмар, ,   , школа Доллар-де-Ормо, школа Сен-Жан-де-Мата, школа Оноре-Мерсье.

Транспорт 
 Маршруты STM:  (регулярные) 36 «Монк», 78 «Лорендо»; (ночные) 350 «Верден / Ла-Саль».

Фотогалерея

Ссылки 
 
 
Монреальский метрополитен